5 miejscowości w Polsce: 
 Gruszczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Magnuszew 
 Gruszczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Lipsko 
 Gruszczyn – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Krasocin 
 Gruszczyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Swarzędz
 Gruszczyn – przysiółek wsi Radochów w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Lądek-Zdrój